AGO steht für:
 AGO Flugzeugwerke, deutscher Flugzeughersteller
 Allgemeine Gerichtsordnung (Österreich), eine frühere, österreichische Verfahrensordnung für bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten
 Altes Gymnasium Oldenburg
 American Guild of Organists
 Angola (ISO 3166-Länderkürzel)
 Another Great Opportunity, ein Verbindungsverfahren von Schuhschaft und Schuhboden, siehe Machart #AGO-Machart
 Arbeitsgemeinschaft Gynäkologische Onkologie, eine deutsche Krebsgesellschaft
 Art Gallery of Ontario in Toronto
 Automotive Gasoil, siehe Dieselkraftstoff

AgO steht für:
 Silber(I,III)-oxid

Ago steht für:
 Ago (Shima), Ort in Shima (Mie), Präfektur Mie, Japan

Ago ist der Familienname folgender Personen:
 Abubakar Ago (* 1980), nigerianischer Fußballschiedsrichter
 Pietro Ago (1872–1966), italienischer General des Heeres und Politiker im Königreich Italien
 Roberto Ago (1907–1995), italienischer Jurist, Richter am Internationalen Gerichtshof

Spitzname:
 Giacomo Agostini (* 1942), italienischer Motorradrennfahrer

ago steht für:
 Tainae (ISO-639-3-Code), Trans-Neuguinea-Sprache in der Gulf Province (Papua-Neuguinea), Papua-Neuguinea

Abkürzung